Реки Краснодарского края
 Курсивом отмечены реки, расположенные за пределами края. 
(п) — правые притоки
(л) — левые притоки

Бассейн Азовского моря 

 Дон
 Маныч (л)
 Егорлык (л)
 Рассыпная (л)
 Меклета (л)
 Калалы (л)
 Расшеватка (п)
 Татарка (л)
 Кагальник
 Эльбузд (л)
 Россошь (п)
 Мокрая Чубурка
 Чубурка (л)
 Средняя Чубурка (п)
 Ея
 Сосыка (л)
 Добренькая (п)
 Попова (п)
 Куго-Ея (п)
 Гезова (л)
 Кавалерка (л)
 Грузская (п)
 Весёлая (л)
 Решетилова (п)
 Плоская (п)
 Терноватая (п)
 Водяная (п)
 Гаркушина (п)
 Притулина (п)
 Терновка (л)
 Горькая (п)
 Корсун (л)
 Ясени
 Албаши
 Челбас
 Мигута (п)
 Средняя Челбаска (л)
 Сухая Челбаска (л)
 Тихонькая (п)
 Сухонькая (л)
 Козлова (п)
 Борисовка (п)
 Бейсуг
 Правый Бейсужёк (п)
 Левый Бейсужёк (л)
 Очеретоватая Балка (п)
 Журавка (п)
 Малёвана (л)
 Незайманка (л)
 Сухенькая (л)
 Бейсужёк (п)
 Гаджировка (п)
 Бузинка (л)
 Тарапанка (п)
 Попасная (л)
 Сингили
 Кирпили
 Гречаная (л)
 Кирпильцы (п)
 Кочеты
 Третья речка Кочеты (п)
 Вторая речка Кочеты (п)
 Первая речка Кочеты (п)

Бассейн Кубань 
 Кубань, на 111 км от устья, у х. Тиховского, река отделяет рукав Протоку, а в 16 км от устья разделяется на 2 рукава — левый — Казачий Ерик, впадающий в Ахтанизовский лиман, и правый — Петрушин рукав, собственно р. Кубань, впадающий в Темрюкский залив Азовского моря.
 Понура (п), впадает в Протоку — рукав дельты
 Чекон (л)
 Капиляпсин (л)
 Чекупс (л)
 Варнавинский сбросной канал (л)
 Шуха (л)
 Псебепс (л)
 Хобза (л)
 Непиль (л)
 Псиф (л)
 Кудако (л)
 Меккерстук (л)
 Гечепсин (л)
 Адагум (л)
 Баканка (л)
 Неберджай (п)
 Абин (л)
 Адегой (л)
 Куафо (л)
 Карасун (п), ранее впадала на территории Краснодара, теперь ряд прудов.
 и т. д.

Бассейн Чёрного моря 
 Гостагайка
 Анапка
 Сукко
 Дюрсо
 Яшамба
 Адербиевка
 Пшада
 Папай (п)
 Догуаб (п)
 Бетта
 Вулан
 Левая Щель (п)
 Текос (п)
 Джубга
 Шапсухо
 Дефань (п)
 Бурзан (л)
 Нечепсухо
 Псебе (л)
 Ту
 Кабак (л)
 Небуг
 Агой
 Колихо (л)
 Паук
 Туапсе
 Пшенаха (л)
 Цыпка (п)
 Деде
 Шепси
 Шуюк
 Аше
 Куапсе
 Свирка
 Псезуапсе
 Цусхвадж
 Чухукт
 Чимит
 Шахе
 Бзыч (л)
 Осохой
 Якорная Щель
 Детляшко
 Буу
 Хобза
 Лоо
 Кист (л)
 Уч-Дере
 Бихта
 Дагомыс
 Мамайка
 Сочи
 Гнилушка
 Бзугу
 Мацеста
 Цанык (п)
 Агура
 Хоста
 Кудепста
 Псахо
 Херота
 Мзымта
 Псоу
 Цемес

Списки рек России

Ссылки 
 Обзор рек Краснодарского края
 Самые крупные реки Краснодарского края